Михаил Капица:
 Капица, Михаил Петрович (1870—1924) — прозаик.
 Ка́пица, Михаил Степанович (1921—1995) — советский и российский историк, дипломат.